Pasărea secretar (Sagittarius serpentarius) numită și „Pasărea destinului” face parte din familia Sagittariidae. Numele neobișnuit al păsării se datoreaza penelor  lungi pe care le are pe cap, .

Caractere morfologice 
Pasărea secretar având greutatea maximă de 4 kg și anvergura aripilor de cca. 210 cm. Semnul caracteristic după care se poate identifica ușor pasărea sunt penele negre mai lungi de pe cap pe care pasărea le desfășoară în perioada ritualului de împerechere. Culoarea penajului de pe gât și burtă este cenușie, care devine neagră spre picioare și coadă. Regiunea din jurul ochilor și ciocului este lipsită de pene cu pielea de culoare portocalie.

Mod de viață, răspândire 
Pasărea secretar spre deosebire de celelalte păsări răpitoare nu zboară ci aleargă rapid pe sol. Păsările trăiesc o viață nomadă în căutare de hrană, sunt monogame, numai în perioada cuibăritului au un teritoriu apărat de mascul. Arealul de răspândire al lor este în savanele din Africa la sud de Sahara. Păsările nu trăiesc în regiunile locuite de om, deoarece ouăle lor sunt luate de localnici din cuib. Perioada de împerechere are loc în perioada sezonului secetos, masculul atrage atenția femelei prin bătăi din aripi și zburlirea moțului de pene de pe cap. Femela depune în cuibul situat pe tufișuri, între 1 și 3 ouă albăstrui care sunt clocite timp de 45 de zile. Puii au mulți dușmani din care cauză de obicei dintr-un cuib numai un pui va ajunge adult.Aceste păsări sunt răspândite în Africa de Sud.

Hrana 
Hrana preferată a păsărilor sunt șerpii, dar consumă și amfibii, șopârle, insecte sau rozătoare și păsări. Șerpii sunt vânați prin bătăi ale aripilor și lovituri cu picioarele.

Legături externe 

 Imagini
  Informații 
 
 

Specii de păsări
Sagittariidae